Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Guy Forget /  Yannick Noah (Campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (finale)
 Gary Donnelly /  Robert Seguso (semifinali)
 Anders Järryd /  Jonas Svensson (primo turno)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1987